Mörby centrum – stazione della metropolitana di Stoccolma
Mörby centrum – centro commerciale di Stoccolma